Biberschwanz steht für:
 Schwanz des Bibers (Kelle)
 Biberschwanz, Dachziegeltyp
 Biberschwanz (Meteorologie), Wetterphänomen

Siehe auch: 
 Biberschwanzagame